Sinaloa este un stat din Mexic.

Sinaloa se mai poate referi la:

Locuri
 Sinaloa de Leyva, orășel din statul Sinaloa
 Municipiul Sinaloa, municipiu din Sinaloa
 Râul Sinaloa, râu din Mexic

Persoane
 El Chapo de Sinaloa, muzician mexican
 El Potro de Sinaloa, muzician mexican

Cluburi sportive
 Dorados de Sinaloa, club de fotbal din Mexic

Păsări
 Sinaloa Crow, specie de păsări din familia Corvidae
 Sinaloa Martin, specie de păsări din familia Hirundinidae
 Sinaloa Wren, specie de păsări din familia Troglodytidae

Altele
 Cartelul Sinaloa, un cartel de traficanți de drosguri din Sinaloa